Gracias a la vida (исп. — «Спасибо жизни»): 
 песня (1966) чилийской певицы Виолеты Парра.
 одноименный альбом (1974)  Джоан Баэз.